Wienand  ist ein männlicher Vorname und auch Familienname.

Familienname 
 Adam Wienand (1903–1997), deutscher Verleger und Drucker
 Alexander Wienand (* 1982), deutscher Pianist 
 Felix Wienand (* 2002), deutscher Fußballtorwart 
 Johannes Wienand (* 1978), deutscher Althistoriker
 Karl Wienand (1926–2011), deutscher Politiker (SPD)
 Michael Wienand (* 1949), deutscher Bühnenbildner
 Peter Wienand (* 1946), deutscher Diplomat
 Ralf Wienand (* 1963), deutscher Kanute
 Sebastian Wienand (* 1984), deutscher Cembalist und Hammerklavierspieler
 Wolfgang Wienand (* 1972), deutscher Fechter

Vorname 
 Wienand Kaasch (1890–1945), deutscher kommunistischer Politiker

Siehe auch 
 Winand

Männlicher Vorname
Familienname